Enck ist der Familienname folgender Personen:
 Liselotte Enck (1918–2007), deutsche Opernsängerin 
 Luis Carlos Enck (* 1956), brasilianischer Tennisspieler
 Schuyler Enck (1900–1970), US-amerikanischer Leichtathlet